Lundy – mała wyspa u wybrzeży Wielkiej Brytanii
 Lundy – rasa konia domowego